

Жіноче ім'я 
Ме́рі () — жіноче ім'я, англійська форма імені Марія.

Музичні колективи 
 «Мері» — український рок-гурт, створений 1996 у Трускавці. Лідери гурту Віктор Винник та Тарас Ших.

Особи 

 Арнольд Мері — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу та партійний функціонер за часів СРСР на території Естонської СРСР. Звинувачений естонською владою у злочинах проти мирного населення. Двоюрідний брат Леннарта Мері
 Леннарт Мері — президент Естонії у 1992—2001

Деякі особи на ім'я Мері 
 Мері Бек — юрист, державна, політична й громадська діячка (США).
 Мері Волстонкрафт — Британська письменниця, філософ і феміністка.
 Мері Гарріс Джонс — відома також як Мама Джонс — впливовий американський громадський діяч, активістка профспілкового руху.
 Мері Даєр — релігійна мучениця.
 Мері Мітфорд — англійська письменниця, поетеса. Відома своїми творами з дитячої літератури, романтичними поемами та нарисами з провінційного життя Англії.

Топоніми 
 Мері () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Мессіна.
 Мері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни